Sezon 1996/97 2. Fußball-Bundesligi - 23. edycja rozgrywek niemieckiej 2. Fußball-Bundesligi w piłce nożnej.

Rozgrywki toczyły się w jednej grupie i występowało w nich 18 drużyn. Po zakończeniu sezonu trzy czołowe drużyny awansowały bezpośrednio do Bundesligi, a cztery ostatnie drużyny spadły do Regionalligi.

2. Fußball-Bundesliga

Drużyny 
W 2. Bundeslidze w sezonie 1996/97 występowało 18 drużyn.

Tabela 

 1. FC Kaiserslautern, VfL Wolfsburg i Hertha BSC awansowały do Bundesligi 1997/98.
 VfB Oldenburg, Rot-Weiss Essen, VfB Lübeck i SV Waldhof Mannheim spadły do Regionalligi 1997/98. 
 * Za wykroczenia licencyjne FC Gütersloh został ukarany przez DFB 3. punktami ujemnymi.

Zobacz też 
 Bundesliga 1996/97
 Regionalliga 1996/97
 Oberliga 1996/97

Linki zewnętrzne 
 Archiwum F-Archiv

Drugi poziom rozgrywek piłkarskich w Niemczech
1996 w piłce nożnej
1997 w piłce nożnej
1996 w Niemczech
1997 w Niemczech